Фернандес де Паленсия () — испанская фамилия. Известные носители:

 Фернандес де Паленсия, Альфонсо (1423—1492) — историк;
 Фернандес де Паленсия, Диего (1520—1581) — путешественник;